Willcox ist der Familienname folgender Personen:

 Abbey Willcox (* 1996), australische Freestyle-Skisportlerin
 Brodie McGhie Willcox (1784–1862), britischer Reeder
 Henry Willcox (1889–1968), britischer Offizier der British Army
 Jessie Willcox Smith (1863–1935), US-amerikanische Illustratorin
 John Willcox (* 1937), englischer Rugby-Union-Spieler
 John Henry Willcox (1827–1875), US-amerikanischer Komponist
 Orlando Bolivar Willcox (1823–1907), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Peter Willcox (* 1953), amerikanischer Aktivist der Umweltschutzorganisation Greenpeace
 Sheila Willcox (1936–2017), britische Vielseitigkeitsreiterin
 Spiegle Willcox (1903–1999), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Toyah Willcox (* 1958), britische Sängerin und Schauspielerin
 Washington F. Willcox (1834–1909), US-amerikanischer Politiker

Willcox bezeichnet außerdem:
 Willcox, eine Stadt im US-Bundesstaat Arizona

Siehe auch:
 Wilcox
 Willcocks